Stanisław Diabeł Stadnicki zwany Diabłem Łańcuckim
Diabeł Łańcucki – powieść  o Stadnickim autorstwa Jacka Komudy